Открытый чемпионат Нидерландов 2006 — 49-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в нидерландском городе Амерсфорт и являющегося частью тура ATP в рамках международной серии.

В 2006 году турнир прошёл с 17 по 23 июля. Соревнование продолжала серию грунтовых турниров, следующих за Roland Garros.

Первым номером посева в одиночном турнире стал Гильермо Кория (№ 28 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Новак Джокович выигрывает свой дебютный финал соревнования основного тура ассоциации.
 Николас Массу уступает 3-й финал в сезоне и 8-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Альберто Мартин выигрывает свой 1-й титул в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Фернандо Висенте выигрывает свой 1-й титул в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Ссылки 
 Официальный сайт

См. также 
 Открытый чемпионат Нидерландов по теннису
 ATP Тур 2006
 Международная серия ATP
 Портал: Теннис

Нидерланды
Теннис
Июль 2006 года
2006